521 км, 521-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 521 км — упразднённый в 2000 году населённый пункт (тип: разъезд) Каларского сельсовета Таштагольского района, административно подчиненного администрации города Таштагола.

 521 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 865924
 521 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 217431